Солотвинская поселковая община () — общины на Украине.

 Солотвинская поселковая община — община в Закарпатской области
 Солотвинская поселковая община — община в Ивано-Франковской области